Бори́с Феокти́стович Сафо́нов ( — ) — советский лётчик-ас истребительной авиации Военно-морского флота, участник Великой Отечественной войны, дважды Герой Советского Союза (16.09.1941, 14.06.1942). Первый дважды Герой Советского Союза, заслуживший это звание в ходе Великой Отечественной войны, лучший советский лётчик-истребитель   Гвардии подполковник (22.04.1942).

Биография 
Борис Сафонов родился 26 августа 1915 года (13 августа по старому календарю) в селе Синявино, ныне Плавского района Тульской области. Окончив с отличием семилетку, поступил в Тульскую железнодорожную школу ФЗУ, в 1930 году вступил в комсомол, занимался в планёрной школе. В числе лучших курсантов был зачислен в Тульскую школу лётчиков Осоавиахима, где его инструктором была Валентина Гризодубова, ставшая впоследствии Героем Советского Союза. Окончил эту школу в 1933 году.

В августе 1933 года призван в Красную Армию и зачислен курсантом в  военную школу лётчиков им. А. Ф. Мясникова (Кача). После её окончания с декабря 1934 года направлен лётчиком в  отдельную авиационную эскадрилью им. Дзержинского  авиабригады Белорусского военного округа (позднее —  истребительная авиаэскадрилья им. Дзержинского, а затем  истребительный авиаполк им. Ф. Э. Дзержинского 40-й авиабригады). Вскоре повышен в должности и стал инструктором парашютно-десантной службы эскадрильи. С июля 1938 года — помощник военкома эскадрильи по комсомольской работе 15-го истребительного авиаполка 70-й авиабригады ВВС Белорусского особого военного округа.

Когда встал вопрос о выборе дальнейшего места службы, Сафонов выразил желание служить Севере и в конце декабря 1939 года в составе  авиаэскадрильи  прибыл на Северный флот. В сентябре 1940 года эскадрилья вошла в состав недавно сформированного  смешанного авиационного полка ВВС СФ, где лейтенант Сафонов был назначен на должность командира звена  истребительной эскадрильи, летавшей на самолётах 

 смешанный авиаполк ВВС СФ, в том числе и его  эскадрилья в которой служил Б. Ф. Сафонов, принимал активное участие в боевых действиях на Петсамском направлении, совершая налёты на вражеские объекты в ходе Советско-финской войны  годов. В основном боевые вылеты носили характер воздушной разведки в связи́ с практически полным отсутствием финских ВВС и ПВО в данном регионе.

 на основе четырёх только что полученных с Горьковского завода № 21 истребителей  в полку была сформирована  истребительная эскадрилья, возглавил которую старший лейтенант Сафонов.

С началом Великой Отечественной войны он отличился в воздушных боях с люфтваффе. Открыл боевой счёт лётчиков Северного флота и вообще советской авиации в Заполярье, сбив 24 июня 1941 года немецкий Не-111. К началу января 1942 года Б. Ф. Сафонов был награждён двумя орденами Красного Знамени (14 июля и ).  семёрка истребителей во главе с Сафоновым вступила в бой с 52 вражескими машинами. Итог боя — 13 сбитых вражеских самолётов, а наша семёрка вернулась на свой аэродром без потерь.

16 сентября 1941 года ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

В октябре 1941 года командование ВВС СФ вверило майору Сафонову вновь сформированный  истребительный авиаполк, оснащённый британскими самолётами Hawker Hurricane  Б. Ф. Сафонов был награждён третьим орденом Красного Знамени, а в начале марта 1942 года четырём лётчикам-североморцам (и среди них Б. Ф. Сафонову) за сотрудничество в рамках операции «Бенедикт» по оснащению советских ВВС британской  глава британской миссии генерал-лейтенант Макфарлан вручил высший авиационный орден Великобритании — Крест «За выдающиеся лётные заслуги».

 подполковник Б. Ф. Сафонов, будучи уже командиром  гвардейского смешанного Краснознамённого авиаполка ВВС СФ, вылетел во главе звена истребителей на прикрытие каравана судов  идущих к Мурманску. Во время боя с превосходящими силами противника звено распалось, и Борис Сафонов остался в одиночестве. Он передал по радио, что сбил три бомбардировщика , после чего связь с ним оборвалась. Последними его словами были: «Мотор подбит, иду на вынужденную». Точная причина гибели Сафонова неизвестна. По одной из версий (позже объявленной официальной), его «Киттихаук» потерпел катастрофу из-за неполадок в моторе. Также возможно, что самолёт Сафонова был сбит оборонительным огнём бомбардировщиков, о чём была сделана запись в оперативной сводке  за 30 мая. Моряки с одного из кораблей видели, как одиночный «Киттихаук» перешёл в крутое пике, врезался в воду и быстро затонул.

Всего за время боевых действий Борис Сафонов совершил 234 боевых вылета, сбил лично 20 вражеских самолётов (включая 6 предположительно) и 5 в группе. В литературе широко распространены и более высокие цифры его побед, например, до 30 личных побед.

Президиум Верховного Совета СССР Указом «О награждении Героя Советского Союза подполковника Сафонова Бориса Феоктистовича второй медалью „Золотая звезда“» от 14 июня 1942 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками, дающее право на получение звания Героя Советского Союза» наградил Бориса Сафонова второй медалью «Золотая звезда» с предписанием «соорудить бронзовый бюст и установить его на постаменте на родине награждаемого».

Представление к награде было отослано ещё до смерти  В 1943 году был установлен первый бюст героя в посёлке Ваенга (сейчас — город Североморск).

Список воздушных побед 

Всего воздушных побед: 20 + 5 (из них 6 + 0 сбито предположительно);боевых вылетов: 234

Награды 
 Дважды Герой Советского Союза (, ;
 Орден Ленина ();
 Три ордена Красного Знамени (,  
 Крест «За выдающиеся лётные заслуги» [Великобритания] ();

Память 
 Имя Сафонова носит 2-й гвардейский истребительный Печенгский Краснознамённый авиационный полк имени Б. Ф. Сафонова ВВС СФ.
  — место гибели Б. Ф. Сафонова в Баренцевом море. В 2018 году моряки Северного флота намерены найти самолёт Бориса Сафонова.
 Именем героя назван посёлок в Мурманской области — посёлок Сафоново. Бюст Б. Ф. Сафонова, в числе  лётчиков-североморцев, удостоенных звания Героя Советского Союза, установлен в пос. Сафоново на Аллее Героев около музея ВВС СФ.
 Бюсты Героя установлены в Североморске, на аэродроме  в Мурманске и Плавске (у средней школы № 2, напротив федеральной трассы Москва-Крым).
 Имя лётчика-североморца присвоено улицам и площадям в городах Владивосток, Нижний Новгород (Автозаводский район), Краснодар, Североморск, Мурманск, Самара, Заполярный, Тула (Привокзальный район), образовательным учреждениям в Мурманске, Мончегорске (школа № 10), Плавске (Плавская средняя школа № 1), в городах Тула (профессиональное училище № 9) и Узловой (техникум железнодорожного транспорта имени Б. Ф. Сафонова), Усть-Каменогорске.
 В Плавской средней школе № 1 имени Б. Ф. Сафонова находится музей памяти героя, в котором собраны книги, документы, личные вещи Б. Ф. Сафонова.
 Самолёт  на котором летал Б. Ф. Сафонов, выставлен в экспозиции Центрального военно-морского музея в Санкт-Петербурге.
 Имя Сафонова присвоено самолёту  (бортовой номер 08)  гвардейского Краснознамённого Печенгского истребительного авиационного полка имени Б. Ф. Сафонова. В 2006 году после расформирования полка этот самолёт передан в дар музею военно-воздушных сил Северного флота и установлен на постаменте около одного из административных зданий посёлке Сафоново.
 Бюст Сафонова установлен в военном гарнизоне под Вологдой, посёлке Федотово.
 В 2015 году Почта России выпустила почтовую марку в формате малого листа и почтовый конверт, посвящённые Сафонову.
 Имя «Борис Сафонов» носили два тральщика ВМФ СССР: проекта 254  и проекта 266 
 Указом Президента РФ В. В. Путина в 2005 году отдельному корабельному истребительному авиаполку ВМФ (279-го ОКИАП) присвоено имя дважды Героя Советского Союза Бориса Сафонова.
 Имя Сафонова носит средняя школа № 99 в городе Краснодар.
 Имя Сафонова носит средняя школа № 10 в городе Мончегорск, Мурманская область.

Галерея

См. также 
 Список лётчиков-асов Второй мировой войны.

Примечания

Литература 
 
 Бойко В. С. Крылья Северного флота. — Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1976. — 317 с.
 Герасименко Д. Я., Колкер И. И., Нехорошков Ф. А. Славен героями Северный флот:  разгрома гитлеровских захватчиков в Заполярье посвящается. — Мурманск: Мурманское книжное издательство, 1974. — 208 с.
 
 Козлов И. А., Шломин В. С. Краснознамённый Северный флот. — : Воениздат, 1983. — 296 с.
 
 Сорокин А. А. Дважды Герой Советского Союза Борис Феоктистович Сафонов // Российский календарь знаменательных дат. — : Советская Россия, май 1992. — С. 
 
 
  ISBN 9785179830443

Ссылки 
 
 
 

Дважды Герои Советского Союза
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Выпускники Качинского высшего военного авиационного училища
Лётчики морской авиации Великой Отечественной войны
Командиры эскадрилий в Великой Отечественной войне
Командиры полков в Великой Отечественной войне
Члены КПСС
Персоналии:Тула
Погибшие в боях Великой Отечественной войны